Смарт може бити:

 SMART, идентификациона шема за протеинске домене
 СМАРТ-1, вештачки сателит Европске свемирске агенције
 Смарт (марка аутомобила), немачки произвођач аутомобила
 Smart TV, телевизор са интегрисаним интернетом и Web 2.0 карактеристикама